Рене́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 610 км на південь від Парижа, 125 км на південь від Бордо, 20 км на південний схід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 190 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 554,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету
 [ Розташування муніципалітету Ренен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди